Ива́н Ше́ин:
 Шеин, Иван Дмитриевич (?—1556) — русский военный и государственный деятель, воевода и боярин.
 Шеин, Иван Ильич (1889—после 1967) — партийный работник, член Обской группы РСДРП, участник организации подпольной типографии, кавалер ордена Ленина.
 Шеин, Иван Кузьмич (1922—1943) — Герой Советского Союза (1944).